Гран-при Сан-Марино 1981 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 1981 года. Прошёл на Автодром имени Дино Феррари в итальянской Имоле. Гонка состоялась 3 мая.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Жиль Вильнёв 1:48,064

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино